La liste des footballeurs internationaux andorrans comprend tous les joueurs de football  en équipe d'Andorre A.

Liste 

Liste mise à jour après le match Andorre-Turquie du .

Références

Lien externe 
  Andorra international caps | European football sur eu-football.info

Andorre
Liste
Football